Stati Uniti d'America
 Rocky Ford – città della Contea di Otero, Colorado
 Rocky Ford – città della Contea di Screven, Georgia
 Rocky Ford – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma